Le patronyme sicilien et calabre Seminara renvoie à une origine : le village de Seminara en Calabre.

Franco Seminara (1958-), homme politique belge.

Toponyme
Seminara, commune calabre.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien